Pompholyx är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Gosse 1851. Pompholyx ingår i familjen Testudinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Pompholyx